Luminar peut signifier :
 Luminar, logiciel de retouche de photographies.
 Luminar, startup spécialisée dans les capteurs lidar.

Notes et références